W Polsce
 Lubsza – wieś w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lubsza 
 Lubsza – wieś w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Woźniki

 Lubsza – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie brzeskim
 Lubsza – dawna gmina w województwie śląskim, katowickim i stalinogrodzkim (dzisiejsze województwo śląskie)
 Lubsza – gromada w powiecie brzeskim
 Lubsza – gromada w powiecie lublinieckim 

 Lubsza – rzeka w województwie lubuskim, prawy dopływ Nysy Łużyckiej

 Na Ukrainie
 Lubsza (Любша) – wieś w obwód iwanofrankiwski, rejon rohatyński
 Lubsza – wieś w obwód lwowski, rejon żydaczowski

Zobacz też 
 Lubsza Śląska, Rezerwat przyrody Lubsza